La saison 1980 du Championnat de Jordanie de football est la trente-deuxième édition du championnat de première division en Jordanie. La compétition est disputée sous forme de poule unique où les dix meilleurs clubs du pays s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club d'Al-Weehdat Club qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement, avec quatre points d'avance sur un duo composé de Al Ramtha SC et d'Al Hussein Irbid. C'est le tout premier titre de champion de Jordanie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Jordanie de football

Liens externes 
  Page de résultats complets sur RSSSF

Championnat de Jordanie de football
Jordanie
1980 en Jordanie